Казьмирчук Григорій Дмитрович (* 1944) — український історик, фахівець у галузі історіографії, декабристознавець, краєзнавець. Доктор історичних наук, професор.
 Казьмирчук Олег Васильович (* 1968) — радянський та киргизький футболіст, що грав на позиції півзахисника.

Див. також 
 Казьмерчук
 Казимирчук